Die Landtagswahl in Tirol 1984 fand am 17. Juni 1984 statt. Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) konnte dabei leichte Gewinne erzielen und gewann zu ihren bisherigen 24 Mandaten eines hinzu. Damit erzielte die ÖVP das beste Wahlergebnis seit der Landtagswahl 1945. Die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ) büßte hingegen zum dritten Mal in Folge Stimmanteile ein und verlor ein Mandat an die ÖVP. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) verlor ebenfalls Stimmenanteile, konnte jedoch ihre zwei Mandate halten. Die SPÖ stellte im neuen Landtag 9 Mandatare. Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ), die Liste für ein anderes Tirol (LAT), eine gemeinsame Liste von Alternativer Liste Österreichs und Vereinten Grünen Österreichs, und Die Grünen Österreichs (DGÖ) scheiterten hingegen am Einzug in den Landtag, wobei die Liste DGÖ nicht in den Wahlkreisen West und Ost kandidiert hatte.

1984 waren 403.881 Menschen bei der Landtagswahl stimmberechtigt, wobei dies eine Steigerung der Wahlberechtigten um 32.506 Personen bedeutete. Die Wahlbeteiligung war hingegen gegenüber 1979 von 90,58 % auf 88,77 % gesunken.

Ergebnisse

Gesamtergebnis

Bezirksergebnisse

Auswirkungen 
Die Abgeordneten der X. Gesetzgebungsperiode wurden am 10. Juli 1984 angelobt. Sie wählten in der Folge die Mitglieder der Landesregierung Wallnöfer VI. Ihr folgte 1987 die Landesregierung Partl I nach.

Einzelnachweise

Literatur 
 Josef Rauchenberger (Hrsg.): Stichwort Bundesländer – Bundesrat. Wahlen und Vertretungskörper der Länder von 1945 bis 2000. Wien 2000, ISBN 3-901111-05-0.
 Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994

1984
Tirol Landtag
84, Tirol